Mossevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossevattnet (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (0,9 ha)
Mossevattnet (Torps socken, Bohuslän), sjö i Orusts kommun,

Se även
Mossavattnet
Mossvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn